De Primera División 2010/11 was het 82ste seizoen van het Argentijns nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 6 augustus 2010 en eindigde op 30 juni 2011.

Apertura

Eindklassement

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Degradatie
Aan het eind van elk seizoen degraderen de twee clubs met de slechtste resultaten gemeten over de laatste drie seizoenen. De beste twee teams van de tweede divisie promoveren. De nummers 17 en 18 spelen een promotieronde (best-of-three) tegen de nummers 4 en 3 van de Primera B Nacional. Gepromoveerde clubs bouwen hun gemiddelde op na hun promotie. Het systeem werd ingevoerd na de degradatie van San Lorenzo in 1980, en heeft Racing Club en Boca Juniors gered van degradatie na een enkel slecht seizoen. In 2011 degradeerde 33-voudig landskampioen River Plate echter.

Eindstand

Play-offs

Eerste ronde

Huracán gedegradeerd naar Primera B Nacional, Gimnasia y Esgrima naar tweede ronde play-offs promotie/degradatie.

Tweede ronde

CA River Plate gedegradeerd naar Primera B Nacional, CA Belgrano gepromoveerd naar Primera División.

Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata gedegradeerd naar Primera B Nacional, CA San Martín (San Juan) gepromoveerd naar Primera División.

Zie ook
Argentijns voetbalelftal in 2010
Argentijns voetbalelftal in 2011

Argentinië 1
Argentijns voetbalseizoen